Ternate, une commune italienne de la province de Varèse.
 Ternate, une commune Philippine de la province de Cavite.
 Ternate, deux îles différentes en Indonésie :
 l’une dans l’archipel des Moluques dans la province des Moluques du Nord ;
 l’autre dans l'archipel d'Alor dans la province des petites îles de la Sonde orientales.
 Le ternate est une langue papoue parlée sur l’île indonésienne de Ternate (Moluques du Nord).

Voir aussi